Mbiresaurus raathi  es la única especie conocida del género extinto Mbiresaurus  de dinosaurio saurisquio sauropodomorfo que vivió a finales del período Triásico, hace aproximadamente entre 231 y 228 millones de años, en el Carniense, en lo que hoy es África. Encontrado en la Formación Pebbly Arkose del Triásico tardío de Zimbabue, es conocido a partir de un esqueleto casi completo y representa uno de los primeros dinosaurios definitivos conocidos de África.

El espécimen holotipo de Mbiresaurus, NHMZ 2222, fue descubierto en dos expediciones en 2017 y 2019 en capas de la Formación Pebbly Arkose en la tierra comunal de Dande del distrito de Mbire, provincia central de Mashonaland, Zimbabue, que data de finales de la era Carniense del período Triásico tardío. El holotipo consta de un esqueleto casi completo, parcialmente articulado, que incluye un cráneo parcial y mandíbulas inferiores, vértebras cervicales, dorsales, sacras y caudales, fragmentos de costillas, fragmentos de costillas parciales, cinturas pectoral y pélvica y miembros anteriores y posteriores parciales. Se encontró un espécimen referido más grande, NHMZ 2547, en asociación con el holotipo.

En 2022, Griffin et al. describió a Mbiresaurus como un nuevo género y especie de sauropodomorfo basal. El nombre genérico, Mbiresaurus, combina una referencia al distrito Mbire de Zimbabue con el latín "sauros", que significa "reptil". El nombre específico, " raathi ", honra a Michael Raath, uno de los descubridores de los fósiles, y sus contribuciones a la paleontología de Zimbabue. También se han recuperado de la misma formación otros fósiles pertenecientes a Hyperodapedon, a así como aetosaurios , herrerasáuridos y sinápsidos sin nombre, posibles dicinodontes y gomphodontosuquinos traversodóntidos y cinodontes.

Clasificación 
En sus análisis filogenéticos , Griffin et al. en 2022 recuperaron a Mbiresaurus como un miembro basal de Sauropodomorpha. El cladograma a continuación muestra los resultados de sus análisis filogenéticos.

Referencias

Saurischia
Dinosaurios del Triásico Superior
Dinosaurios de África